Чхве Джи Су (; ), более известная под сценическим именем Лиа () — южнокорейская певица, участница гёрл-группы ITZY. Является главной вокалисткой и саб-рэпершей.

Биография и карьера

2000−2018: Ранние годы 
Чхве Джи Су родилась 21 июля 2000 года. Выросла в Инчхоне. У неё есть младший брат.

Лиа в течение трёх лет жила в Торонто, Канада, а затем вернулась в Южную Корею. Училась в школе исполнительских искусств (SOPA) в Сеуле. Посещала международную школу Чеджу и академию Dream Vocal.

В возрасте 14 лет прослушивалась в SM Entertainment в Канаде. Она была стажёркой в течение двух лет, но контракт так и не подписала.

2019 — настоящее время: Дебют в ITZY 
21 января 2019 года её объявили участницей ITZY. Дебют группы состоялся 12 февраля с альбомом It’z Different.

Примечания 

Участницы Itzy